Тверской — фамилия и топонимическое прозвище.

Персоналии 
 Варсонофий Тверской — преподобный Русской православной церкви, игумен Сретенского монастыря в Тверской губернии. 
 Константин Михайлович (1306—1345) — удельный князь дорогобужский, Великий князь тверской (1328—1338, 1339—1345).
 Тверской, Александр Давыдович (1924—1990) — писатель, поэт и переводчик, сценарист.
 Тверской, Дмитрий Лукич (1904—1995) — советский учёный, организатор и первый директор ВНИИ фитопатологии.
 
 Тверской, Лев Михайлович (1889—1972) — советский архитектор, градостроитель.
 Тверской, Михаил Михайлович (1936—2020) — советский и российский учёный в области автоматизации технологических процессов.
 Тверской, Николай Николаевич (1843—1912) — российский изобретатель морской техники, первый создатель роторного парового двигателя.
 Тверской, Сергей Дмитриевич (1874—1942) — саратовский губернатор, начальник гражданского управления Правительства Юга России.

Географические объекты 
 Тверской район Москвы в Центральном административном округе на территории от Белорусского вокзала до Манежной площади.
 Тверской — хутор в Крыловском районе Краснодарского края.

См. также 
 Тверской проезд
 Тверской проспект
 Тверское
 Тверская
 Тверский
 Тверски